Râul Ohaba se poate referi la:

 Ohaba - afluent al râului Bistra
 Ohaba - afluent al râului Strei